Paul Wild è il nome di diverse persone, inclusi due astronomi:

 Paul Wild, astronomo svizzero scopritore di diverse comete e asteroidi.
 John Paul Wild, anche lui noto come Paul Wild. Astronomo australiano specializzato in radioastronomia.